HMS Repulse può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Repulse (1803) – nave di linea
HMS Repulse (1892) – corazzata pluricalibro della Classe Royal Sovereign
HMS Repulse (1916) – incrociatore da battaglia della Classe Renown
HMS Repulse (S23) – sottomarino della Classe Resolution